Club Italia - organismo della FIGC che gestisce le nazionali
Club Italia - progetto giovanile maschile della FIPAV
Club Italia - progetto giovanile femminile della FIPAV